Peringskiöld kan syfta på åtminstone:
Johan Peringskiöld (före adlandet 1693 Peringer), 1654-1720, svensk fornforskare och runolog
Johan Fredrik Peringskiöld 1689–-1725, svensk filolog